Distrikt Salas bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Salas (Ica), Distrikt in der Provinz Ica (Region Ica)
 Distrikt Salas (Lambayeque), Distrikt in der Provinz Lambayeque (Region Lambayeque)